El término Mirtilo puede referirse a:
 Mirtillo o arándano, planta de bayas comestibles.
 Mirtilo, hijo de Hermes y Mirto en la mitología griega.
 El nombre común de la planta '''''Myrtus communis.